

Список 
В этом списке приведены здания города Познань с высотой от 60 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

Примечания

Ссылки 
 Познань
 Небоскрёбы Познани

Познань
 
Здания